Финал Кубка Англии по футболу 1928 года стал 53-м финалом Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Матч состоялся 21 апреля 1928 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Блэкберн Роверс» и «Хаддерсфилд Таун». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Блэкберна.

Путь к финалу

Блэкберн Роверс

Хаддерсфилд Таун

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Форма команд в финалах Кубка Англии 1920-29 

1928
Кубок Англии 1928
Кубок Англии 1928
Футбол в Англии в сезоне 1927/1928
Футбол в Европе в 1928 году
События 21 апреля
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1928 году
1928 год в Лондоне
Апрель 1928 года